Bombe steht für:

 Bombe, einen Explosivkörper
 Feuerwerk, siehe Feuerwerkskörper #Effektkörper mit passivem Aufstieg, auch Tischbombe als Tischfeuerwerk
 vulkanische Bomben, große glühende, eruptiv ausgeworfene Gesteinsbrocken
 Kielbombe, ein spindelförmiges Ballastgewicht am unteren Ende des Kiels einer Segeljacht
 Bombe (Album), Studioalbum von Ali As

Bombe ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Bombe (1873–1946), deutscher Kunsthistoriker.

Bombe steht außerdem für: 

Behältnisse:
 Geldbombe, einen Transportbehälter für Bargeld; siehe Geldkassette #Geldbombe
 Rohrpost-Transportbehälter
 eine Rotweinflasche mit üblicherweise 2 Litern Volumen, die niedrigpreisigen Rotwein enthält; vgl. Weinflasche #Flaschengrößen
 Versorgungsbombe, eine unten spitze Blechtonne am Fallschirm, die mit Gütern gefüllt von einem Flugzeug abgeworfen wird
 Kalorimeterbombe, dichtes wärmeleitendes Druckgefäß zur Untersuchung von Verbrennungswärme
 druckdichtes Reaktionsgefäß für chemische Reaktionen unter Druck, nicht zu verwechseln mit einem Autoklaven
 eine Gasflasche (fachsprachlich, zum Beispiel veraltet Sauerstoffbombe, mitunter scherzhaft) (vgl. Ital. bombola vs. bomba)

Datenverarbeitung:
 Bomba (genauer: Bomba kryptologiczna), polnisches kryptologisches Gerät zur Entzifferung der Enigma
 Bombe (Fehlermeldung) bei manchen Computer-Betriebssystemen
 Turing-Bombe, britisches kryptologisches Gerät zur Entzifferung der Enigma

Ernährung:
 Eisbombe, eine gefrorene Süßspeise mit einer Hülle aus Speiseeis
 Kalorienbombe, Lebensmittel mit einem sehr hohen physiologischen Brennwert
 Liegnitzer Bombe, eine Pfefferkuchen-Spezialität aus Niederschlesien

Bergbau:
 eine schwere tragbare Grubenlampe im Bergbau, wie sie vor der Einführung der Kopflampe gebräuchlich war
 Dahlbuschbombe, eine Rettungskapsel im Bergbau

Spiel und Sport:
 Arschbombe, eine Figur im Turmspringen
 im Ballsport einen gezielten Fernschuss
 Wasserbombe (Spielzeug), eine Hülle aus Papier oder Gummi, die wassergefüllt geworfen wird und beim Aufprall zerplatzt

 Stinkbombe, als Scherzartikel oder Waffe für Sabotage, Demütigung oder Vertreibung von Personen

Jargon:
 Sexbombe (umgangssprachlich), eine Person mit erotischer Ausstrahlung
 ein meist schnell gesprühtes, zweifarbiges Graffiti, siehe Graffiti-Jargon #Bombing
 ein großes Glas mit löslichem Kaffee in der Gefängnissprache
 Bombé, eine Rauschdroge

Siehe auch:

 Die Bombe (Begriffsklärung)